Ebbinghausen (Lichtenau), een plaats in de Duitse gemeente Lichtenau, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Ebbinghausen (Lindlar), een plaats in de Duitse gemeente Lindlar, deelstaat Noordrijn-Westfalen